Die Snookerweltmeisterschaft 2004 fand vom 17. April 2004 bis zum 3. Mai 2004 im Crucible Theatre in Sheffield statt und markierte den Abschluss der Snooker-Saison 2003/04.

Preisgelder 
 Sieger: £ 250.000
 Zweiter: £ 125.000
 Höchstes Break im TV: £ 17.600
 Maximum Break: £ 147.000

Teilnehmer 
In der ersten Hauptrunde sind die besten 16 Spieler der Weltrangliste gesetzt und treffen auf 16 Qualifikanten, die sich erst über teils mehrere Runden für die Weltmeisterschaft qualifizieren mussten.

Besonderheiten 
 Chris Small musste sein Erstrundenmatch gegen Alan McManus aufgrund einer Verletzung beim Stand von 1:7 aufgeben.
 Das 17:4 von Ronnie O’Sullivan im Halbfinale gegen Stephen Hendry ist das deutlichste Ergebnis, das es bisher in einem Halbfinale gab.

Spielplan

Quellen 
 BBC Sport Ergebnisse

2004
Snookerveranstaltung 2004
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre